Heaven Music — одна из самых успешных независимых звукозаписывающих компаний в Греции.

Общие сведения 
Основана в 2001 году ANT1 Group. В течение первых пяти лет работала под управлением Георгиоса Левентиса ().

С момента основания компании Heaven Music заключила эксклюзивный контракт с композитором Фивосом; в 2009 году он прекратил сотрудничество с Heaven Music. Фивос хорошо известен в Греции и Кипре за его работу со многими популярными певцами, он выпустил несколько мульти-платиновых альбомов.

Heaven Music проявляет большой интерес к новым и молодым исполнителям, осуществляет сотрудничество с талант-шоу Fame Story, греческой версией Star Academy. Heaven Music также работает для продвижения артистов за пределами Греции. Так, в 2002 году в Heaven Music начали сотрудничество с Ministry Of Sound, ведущим танцевальным лейблом в Европе, продвигая альбом Деспины Ванди «Привет» (), который уже сертифицирован как мульти-платиновый в Греции, в Европе и Северной Америке.

Список артистов 
Список артистов, которые по состоянию на 2020 год подписали контракт с Heaven Music.

Damian
Eddy Way
George P. Lemos
Jake
Kianna
Kim (Кимонас Диамантопулос)
Kon Cept
PL
RiskyKidd
Stelia
Tina
T-Loukas
Walkman the Band
 Ангелос Дионисиу
 Алкистис Протопсалти
 Анастасия Терзи
 Андреас Ламбру
 Анджи Карези 
 Анджела Сидиропулу
 Анджела Димитриу
 Вангелис Стамулис
 Валанто Трифонос
 Василис Коттис
 Валандис
 Виви Мастралекси
 Вики Карнези
 Вилли Рази
 Янна Фафалиу
 Йоргос Янниас
 Йоргос Цаликис
 Йоргос Феодору
 Деспина Карли
 Деспина Олимпиу
 Димитра Галани
 Димитрис Космопулос
 Димитрис Басис
 Димитрис Трифонас
 Димитрис Факос
 Елена Греку
 Эльпида Адамиду
 Эвангелия Тасиу
 Танасис Кристаллис
 Фемис Адамантидис
 Каломира
 Константинос Назис
 Константина Апостолопулу
 Костас Македонас
 Костас Мартакис
 Костас Фиотакис
 Костас Харитодипломенос
 Лефтерис Пандазис
 Манос Такос
 Марина Нколопулу
 Михалис Дзуганакис
 Михалис Хадзияннис
 Наташа Феодориду
 Никифорос
 Никос Вертис
 Никос Зоидакис
 Никос Куркулис
 Никос Триккис
 Никос Халкусис
 Николас Христидис
 Панайотис Терзидис
 Панос Мирианфус
 Наира Алексопулу
 Пегги Зина
 Петрос Панагулис
 Поппи Маллиотаки
 Панос Калидис
 Йоанна Поливиу
 Раллия Христиду
 Сакис Рамис
 Софья Зафири
 Софья Ману
 Стелиос Дионисиу
 Стелла Самара
 Стратос Каралис
 Тасос Иоаннидис
 Триандафиллос
 Филиппос Плиацикас
 Фросо Стилиану
 Харис Костопулос
 Христос Киприанидис
 Христос Менидиатис
 Христос Севастос
 Христина Герани
 Христина Голия
 Христина Марагози
 Хриспа

Бывшие артисты Heaven Music
 C：Real
 Diana
 Droulias Brothers
 Rec
 Script VII (πρώην Diamond)
 Sin Boy
 LAVA (Костас Молцидис)
 TUS
 48 Hours
 Апостолис Валаруцос
 Ангелос Андреатос
 Александрос Миртос
 Амариллис
 Ангелики Илиади
 Апостолия Зои
 Антонис Вардис †
 Антонис Ремос
 Аспа Цина
 Ангелики Илиади
 Анджи Самиу
 Вангелис Аравантинос
 Василики Дада
 Вирон Цурапис
 Виктория Халкити
 Григорис Петракос
 Яннис Вардис
 Яннис Плутархос
 Йоргос Карапиперис
 Йоргос Даскулидис
 Йоргос Мазонакис
 Йоргос Лианос
 Йоргос Лембесис
 Йоргос Христу
 Йоргос Пападопулос
 Деспина Ванди
 Димитрис Аврамопулос
 Ирина Пападопулу
 Элли Коккину
 Евдокия Кади
 Элеанна Папаиоанну
 Ева Байла
 Танос Петрелис
 Тодорис Феррис
 Феохарис Иоаннидис
 Катерина Стикуди
 Костас Карафотис
 Келли Келекиду
 Конни Метакса
 Константинос Галанос
 Константина
 Костас Главас
 Ифигения
 Ирини Даниил
 Мария Номику
 Маро Литра
 Мэри Вассу
 Мелина Асланиду
 Нэнси Алексиади
 Никос Михас
 Никос Ганос
 Нино
 Нотис Христодулу
 Ольга Паппа
 Паола
  Полину Христодулу
 Панос Псалтис
 Сакис Арсениу
 Салина Гавала
 Стаматис Гонидис
 Стелла Стилиану
 Стафис Рафтопулос
 Стефанос Демосфенус
 Спирос Сиолос
 София Воссу
 Толис Воскопулос
 Фани Дракопулу
 Христос Павлакис
 Христина Колетса
 Христина Салти

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи, основанные в 2001 году
Поп-лейблы